Doolittle se refiere a:

 Charles Doolittle Walcott, paleontólogo.
 James H. Doolittle, militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial.
 Doolittle, álbum del grupo de rock alternativo Pixies.
 La historia del doctor Dolittle, novela de Hugh Lofting de 1920.
 Los viajes del doctor Dolittle, novela de Hugh Lofting de 1922.
 Doctor Dolittle, personaje de las novelas de Hugh Lofting y de las películas.
 Doctor Dolittle, película de 1967 protagonizada por Rex Harrison.
 Dr. Dolittle, película de 1998, cómica protagonizada por Eddie Murphy.
 Dr. Dolittle 2, secuela de la película Dr. Dolittle, también protagonizada por Eddie Murphy.
 Dr. Dolittle 3, secuela de la película Dr. Dolittle 2.
 Dr. Dolittle 4: Perro presidencial, secuela de la película Dr. Dolittle 3.
 Dr. Dolittle 5: El perro del millón de dólares, secuela de la película Dr. Dolittle 4: Perro presidencial.
 The Voyages of Young Doctor Dolittle, película animada de 2011 protagonizada por Jane Seymour, Jason Alexander y Tim Curry.
 Little Miss Dolittle (Liliane Susewind: una aventura animal o La pequeña traviesa), película alemana de 2018 protagonizada por Malu Leicher.
 Dolittle, película estrenada el 2020, protagonizada por Robert Downey Jr. y remake del film de 1967.